Pío Augusto, duque en Baviera (en alemán: Pius August Herzog in Bayern; Landshut, 1 de agosto de 1786-Bayreuth, 3 de agosto de 1837), fue un noble bávaro, perteneciente a una rama secundaria de la Casa de Wittelsbach, la de los condes palatinos de Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen, que ostentaban el ducado en, y no de Baviera. Fue abuelo, a través de su único hijo, de la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera.

Biografía

Infancia 
Nacido en Landshut, en la Baja Baviera, en 1786, fue el tercer hijo de Guillermo de Baviera, duque en Baviera y duque de Berg, y de María Ana de Zweibrücken-Birkenfeld, condesa palatina de Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen. Sus padres fueron el inicio de la dinastía del Palatinado Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen, una rama colateral de la Casa de Wittelsbach que se originó tras el conflicto dinástico que supuso la muerte del príncipe elector Carlos II Teodoro de Baviera.

Matrimonio y descendencia 
El 26 de mayo de 1807, contrajo matrimonio en Bruselas con Amelia Luisa de Arenberg, princesa-duquesa de Arenberg, hija del duque Luis María de Arenberg y de su esposa, María Adelaida Julia de Mailly, dama de Ivry-sur-Seine. La pareja tuvo un único hijo:

 Maximiliano José (1808-1888), duque en Baviera, que contraería matrimonio en 1828 con la princesa Ludovica de Baviera (1808-1892), hija del rey Maximiliano I de Baviera. Fueron padres, entre otros, de la futura emperatriz de Austria, Isabel de Baviera, y de María Sofía de Baviera, reina de las Dos Sicilias.

Fallecimiento y entierro 
El duque Pío falleció en 1837, en la ciudad de Bayreuth.

Notas

Referencias 

Duques en Baviera (título honorífico de los Wittelsbach)
Nacidos en Landshut
Fallecidos en Bayreuth
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX